Manabu Saito (Kanagawa, 4 de abril de 1990) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Suwon Samsung Bluewings.

Carreira 
Saito começou a carreira no Yokohama F. Marinos.

Títulos 
 Kawasaki Frontale
 Campeonato Japonês: 2018

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Kanagawa
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Futebolistas do Suwon Samsung Bluewings
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014